Thar ist eine Bezeichnung für

Geografische Objekte
 Thar, Wüsten- und Halbwüstengebiet in Indien
 Thar (Ärmelkanal), Küstenfluss in Frankreich
Kraftfahrzeuge

 Mahindra Thar, Pkw-Modell

Personennamen
 Andreas Thar (um 1570–um 1638), sorbischer evangelischer Pfarrer und Autor, siehe Handroš Tara
Siehe auch:
 Tahr